Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 12 августа.

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001